Gerry Collins (ur. 1938) – irlandzki polityk, minister spraw zagranicznych
 Gerry Collins (ur. 1952) – irlandzki kajakarz, olimpijczyk
 Gerry Collins (ur. 1955) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 Gerry Collins – australijski dziennikarz i komentator sportowy